

Naselja u Hrvatskoj 
 Suhor, naseljeno mjesto u sastavu grada Delnice.

Naselja u Sloveniji 
 Suhor (Novo Mesto, Slovenija), naseljeno mjesto u sastavu općine Novo Mesto.
 Suhor, Metlika:
 Dolnji Suhor pri Metliki, naseljeno mjesto u sastavu općine općine Metlika.
 Gornji Suhor pri Metliki, naseljeno mjesto u sastavu općine općine Metlika.
 Suhor pri Dolenjskih Toplicah, naseljeno mjesto u sastavu općine općine Dolenjske Toplice.
 Suhor (Kostel, Slovenija), naseljeno mjesto u sastavu općine Kostel.